Elf o ELF puede referirse a:

 Elf, banda de blues rock fundada en 1967.
 Elf, álbum debut de Elf, de 1972. 
 Elf, película de comedia navideña de 2003.
 El Earth Liberation Front, también conocido por su nombre en español Frente de Liberación de la Tierra.
 ELF, Executable and Linkable Format (Formato ejecutable y vinculable), un formato de archivo para ejecutables.
 Elf Aquitaine, empresa francesa de búsqueda, extracción, refinación y distribución de petróleo.
 Frecuencia extremadamente baja (del inglés, Extremely Low Frequency), es una banda del espectro electromagnético.
 European League of Football, competición europea de fútbol americano desde 2020.